Imię i nazwisko Erik Larsen nosili lub noszą m.in.:
 Erik Larsen (1880–?) – duński tenisista, olimpijczyk z 1912
 Erik Larsen  (1928–1952) – duński wioślarz, medalista olimpijski z 1948
 Erik Larsen  (ur. 1962) – amerykański twórca komiksów
 Erik Otto Larsen (1931–2008) – duński pisarz i malarz
 Eirik Verås Larsen (ur. 1976) – norweski kajakarz, dwukrotny mistrz olimpijski